Са́ис () — город на западе дельты Нила, на правом берегу западного рукава Рашид, главный пункт 5-го нома Нижнего Египта. Современное название — Са-Эль-Хагар ().

История 
Саис существовал уже при первых династиях фараонов и упоминается в текстах пирамид как важный религиозный центр. Город также был промышленным центром: здесь ткались египетские полотна, шедшие на потребности культа и для мумий.

Саис был центром культа богини Нейт; её храм был одним из обширнейших в Египте, её жрецы славились своей учёностью и сделали Саис центром науки. К ним направлялись для беседы многие греческие мудрецы и философы, в том числе Солон, Платон и Геродот.

Особенного процветания город достиг в Третий переходный период, когда во время додекархии его царьки стали стремиться к объединению под своей властью Египта и действовали, опираясь на Ассирию, против кушитов. Со времён Псамметиха I в Египте началась «саисская эпоха». Саис становится столицей, украшается и богатеет. Даже Камбиз, покорив Египет, нашёл необходимым быть посвящённым в мистерии Нейт.

При Птолемеях в Саисе собирались съезды египетских жрецов.

До каких пор существовал Саис — неизвестно; Макризи упоминает о нём ещё в XV в. Город долго был резиденцией монофизитского епископа. Впервые на развалины Саиса обратил внимание Карстен Нибур (1762—1767), описание их дано в трудах Наполеоновской экспедиции, у Шампольона и Лепсиуса.

В Саисе сохранились священное озеро, на котором, по Геродоту, совершались ночные празднества в честь Осириса, колоссальная стена в 790 шагов длины и 20 ширины, а также холм, покрывающий место дворца и храма.

В литературе 
В Саисе происходит действие романа Новалиса «Ученики в Саисе».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Саис на egyptology.ru

Исчезнувшие города Африки
Города Древнего Египта